Cherish steht für
 Cherish, eine US-amerikanische R&B- und Soul-Band
 Cherish (Film), US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 2002
 Cherish (Kool-&-the-Gang-Lied), ein Lied von Kool & the Gang 
 Cherish (Madonna-Lied), ein Lied von Madonna